|-
|(114501)||2003 AP72|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,165|| align=right|24,26|| align=right|4,326||MBA||11. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114502)||2003 AD76|| align=right|16,0|| align=right|2,275|| align=right|0,175|| align=right|6,46|| align=right|3,431||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114503)||2003 AG77|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,022|| align=right|13,91|| align=right|4,279||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114504)||2003 AR77|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,136|| align=right|15,19|| align=right|4,184||MBA||10. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114505)||2003 AO78|| align=right|16,0|| align=right|2,785|| align=right|0,062|| align=right|4,95|| align=right|4,647||MBA||10. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114506)||2003 AU79|| align=right|15,1|| align=right|2,480|| align=right|0,135|| align=right|15,02|| align=right|3,905||MBA||11. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114507)||2003 AX80|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,274|| align=right|21,88|| align=right|3,466||MBA||12. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114508)||2003 AS82|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,224|| align=right|4,04|| align=right|3,687||MBA||11. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114509)||2003 AZ85|| align=right|13,8|| align=right|3,207|| align=right|0,123|| align=right|14,08|| align=right|5,741||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114510)||2003 AW86|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,118|| align=right|9,01|| align=right|3,494||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114511)||2003 AU88|| align=right|14,1|| align=right|2,745|| align=right|0,183|| align=right|12,05|| align=right|4,547||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114512)||2003 AX89|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,251|| align=right|3,57|| align=right|3,715||MBA||4. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114513)||2003 BQ1|| align=right|14,2|| align=right|3,976|| align=right|0,082|| align=right|8,92|| align=right|7,926||HLD||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114514)||2003 BX5|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,092|| align=right|15,99|| align=right|4,329||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114515)||2003 BA7|| align=right|14,6|| align=right|2,973|| align=right|0,043|| align=right|11,51|| align=right|5,126||MBA||25. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114516)||2003 BZ7|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,183|| align=right|13,81|| align=right|4,307||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114517)||2003 BF10|| align=right|16,7|| align=right|2,432|| align=right|0,160|| align=right|2,42|| align=right|3,792||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114518)||2003 BQ10|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,016|| align=right|10,88|| align=right|5,332||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114519)||2003 BZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,975|| align=right|0,052|| align=right|15,64|| align=right|5,130||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114520)||2003 BK11|| align=right|14,5|| align=right|3,160|| align=right|0,074|| align=right|6,77|| align=right|5,616||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114521)||2003 BP11|| align=right|14,3|| align=right|3,222|| align=right|0,162|| align=right|18,62|| align=right|5,783||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114522)||2003 BD12|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,107|| align=right|10,05|| align=right|4,344||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114523)||2003 BJ12|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,170|| align=right|3,40|| align=right|3,603||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114524)||2003 BT12|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|13,43|| align=right|4,188||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114525)||2003 BM13|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,092|| align=right|4,16|| align=right|3,520||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114526)||2003 BO15|| align=right|15,6|| align=right|2,743|| align=right|0,103|| align=right|10,71|| align=right|4,543||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114527)||2003 BF16|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,163|| align=right|2,79|| align=right|3,638||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114528)||2003 BO16|| align=right|14,5|| align=right|3,160|| align=right|0,098|| align=right|12,62|| align=right|5,618||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114529)||2003 BT16|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,211|| align=right|13,69|| align=right|4,217||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114530)||2003 BV16|| align=right|15,4|| align=right|2,720|| align=right|0,139|| align=right|7,67|| align=right|4,484||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114531)||2003 BU17|| align=right|16,9|| align=right|2,410|| align=right|0,157|| align=right|0,61|| align=right|3,741||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114532)||2003 BY17|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,189|| align=right|2,83|| align=right|3,597||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114533)||2003 BY18|| align=right|13,2|| align=right|3,184|| align=right|0,146|| align=right|26,64|| align=right|5,682||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114534)||2003 BT19|| align=right|13,4|| align=right|2,788|| align=right|0,471|| align=right|13,58|| align=right|4,655||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114535)||2003 BU19|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,050|| align=right|16,96|| align=right|4,609||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114536)||2003 BM20|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,203|| align=right|13,71|| align=right|4,536||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114537)||2003 BO20|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,031|| align=right|9,23|| align=right|5,182||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114538)||2003 BA22|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,185|| align=right|14,23|| align=right|3,635||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114539)||2003 BB22|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,250|| align=right|9,50|| align=right|3,694||MBA||24. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114540)||2003 BF24|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,061|| align=right|16,43|| align=right|4,363||MBA||25. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114541)||2003 BP25|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,233|| align=right|13,90|| align=right|4,073||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114542)||2003 BL26|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,126|| align=right|14,22|| align=right|4,166||MBA||26. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114543)||2003 BZ26|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|1,56|| align=right|3,648||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114544)||2003 BN28|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,021|| align=right|14,15|| align=right|4,227||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114545)||2003 BS29|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,122|| align=right|11,98|| align=right|5,324||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114546)||2003 BY29|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,155|| align=right|1,97|| align=right|3,682||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114547)||2003 BE31|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,066|| align=right|12,15|| align=right|5,208||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114548)||2003 BO31|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,172|| align=right|14,37|| align=right|4,393||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114549)||2003 BU32|| align=right|15,6|| align=right|3,111|| align=right|0,166|| align=right|6,95|| align=right|5,486||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114550)||2003 BQ33|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,190|| align=right|1,73|| align=right|3,682||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114551)||2003 BO34|| align=right|15,4|| align=right|2,790|| align=right|0,022|| align=right|5,42|| align=right|4,660||MBA||26. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114552)||2003 BF38|| align=right|14,2|| align=right|3,558|| align=right|0,075|| align=right|19,04|| align=right|6,710||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114553)||2003 BH42|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,327|| align=right|21,82|| align=right|3,746||MBA||27. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114554)||2003 BK42|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,215|| align=right|9,15|| align=right|4,514||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114555)||2003 BN44|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,179|| align=right|8,73|| align=right|4,626||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114556)||2003 BR50|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,201|| align=right|14,26|| align=right|4,029||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114557)||2003 BL51|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,146|| align=right|10,61|| align=right|4,244||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114558)||2003 BX51|| align=right|15,8|| align=right|2,712|| align=right|0,071|| align=right|9,54|| align=right|4,466||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114559)||2003 BD52|| align=right|15,0|| align=right|2,642|| align=right|0,166|| align=right|12,78|| align=right|4,293||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114560)||2003 BL52|| align=right|14,2|| align=right|3,219|| align=right|0,103|| align=right|5,11|| align=right|5,775||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114561)||2003 BP52|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,177|| align=right|1,00|| align=right|3,712||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114562)||2003 BR53|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,043|| align=right|10,64|| align=right|5,132||MBA||27. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114563)||2003 BM55|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|0,44|| align=right|3,765||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114564)||2003 BR55|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,110|| align=right|13,02|| align=right|4,195||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114565)||2003 BN60|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|2,33|| align=right|3,719||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114566)||2003 BW62|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,116|| align=right|6,97|| align=right|3,796||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114567)||2003 BB63|| align=right|14,3|| align=right|2,919|| align=right|0,094|| align=right|16,25|| align=right|4,986||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114568)||2003 BC63|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,141|| align=right|8,61|| align=right|5,352||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114569)||2003 BW63|| align=right|14,1|| align=right|2,580|| align=right|0,092|| align=right|13,88|| align=right|4,144||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114570)||2003 BB64|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,119|| align=right|14,68|| align=right|4,582||MBA||28. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114571)||2003 BN65|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,069|| align=right|10,50|| align=right|4,466||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114572)||2003 BC68|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,178|| align=right|6,16|| align=right|5,602||MBA||27. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114573)||2003 BJ68|| align=right|15,2|| align=right|3,088|| align=right|0,103|| align=right|5,73|| align=right|5,426||MBA||28. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114574)||2003 BL68|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,189|| align=right|19,17|| align=right|5,542||MBA||28. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114575)||2003 BH71|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,321|| align=right|8,45|| align=right|3,788||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114576)||2003 BG73|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,090|| align=right|6,44|| align=right|5,593||MBA||28. januar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114577)||2003 BR73|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,251|| align=right|4,60|| align=right|3,596||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114578)||2003 BW73|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,069|| align=right|13,06|| align=right|4,613||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114579)||2003 BX75|| align=right|14,4|| align=right|3,002|| align=right|0,042|| align=right|10,72|| align=right|5,200||MBA||29. januar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114580)||2003 BP77|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,063|| align=right|9,12|| align=right|5,252||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114581)||2003 BX77|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,083|| align=right|9,11|| align=right|5,432||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114582)||2003 BR78|| align=right|15,7|| align=right|2,477|| align=right|0,166|| align=right|5,35|| align=right|3,898||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114583)||2003 BD80|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,275|| align=right|7,08|| align=right|3,547||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114584)||2003 BF80|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,032|| align=right|15,29|| align=right|4,322||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114585)||2003 BL80|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,018|| align=right|21,84|| align=right|4,173||MBA||31. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114586)||2003 BZ80|| align=right|15,0|| align=right|3,050|| align=right|0,033|| align=right|15,40|| align=right|5,325||MBA||30. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114587)||2003 BQ82|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,125|| align=right|13,38|| align=right|4,236||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114588)||2003 BB84|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,163|| align=right|3,51|| align=right|3,832||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114589)||2003 BE84|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,085|| align=right|8,54|| align=right|5,219||MBA||31. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114590)||2003 BB86|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,111|| align=right|9,53|| align=right|4,563||MBA||23. januar 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114591)||2003 CS1|| align=right|17,1|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|1,96|| align=right|3,709||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114592)||2003 CU2|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,028|| align=right|6,72|| align=right|4,467||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114593)||2003 CG3|| align=right|16,5|| align=right|2,469|| align=right|0,145|| align=right|3,80|| align=right|3,879||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114594)||2003 CF4|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,139|| align=right|15,75|| align=right|4,558||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114595)||2003 CO6|| align=right|15,1|| align=right|2,985|| align=right|0,130|| align=right|12,81|| align=right|5,157||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114596)||2003 CY6|| align=right|16,8|| align=right|2,340|| align=right|0,253|| align=right|7,07|| align=right|3,579||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114597)||2003 CF7|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,182|| align=right|13,23|| align=right|4,244||MBA||1. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114598)||2003 CN8|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,104|| align=right|14,54|| align=right|4,531||MBA||1. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114599)||2003 CG9|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,147|| align=right|26,45|| align=right|5,520||MBA||2. februar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114600)||2003 CG10|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,132|| align=right|13,99|| align=right|4,076||MBA||2. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114601)||2003 CB12|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|4,666||MBA||2. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114602)||2003 CD12|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|8,22|| align=right|5,198||MBA||2. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114603)||2003 CY12|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,148|| align=right|5,16|| align=right|3,682||MBA||2. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114604)||2003 CC13|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,055|| align=right|1,44|| align=right|5,160||MBA||3. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114605)||2003 CL15|| align=right|17,0|| align=right|2,563|| align=right|0,096|| align=right|4,12|| align=right|4,103||MBA||4. februar 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114606)||2003 CV18|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,021|| align=right|12,68|| align=right|4,361||MBA||6. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114607)||2003 DZ4|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,175|| align=right|13,75|| align=right|4,285||MBA||19. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114608)||2003 DC7|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,242|| align=right|16,96|| align=right|5,435||MBA||23. februar 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114609)||2003 DT7|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,129|| align=right|4,24|| align=right|4,544||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114610)||2003 DN8|| align=right|16,9|| align=right|2,488|| align=right|0,171|| align=right|1,21|| align=right|3,924||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114611)||2003 DE9|| align=right|14,8|| align=right|2,988|| align=right|0,023|| align=right|10,51|| align=right|5,164||MBA||24. februar 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114612)||2003 DV12|| align=right|15,6|| align=right|2,930|| align=right|0,080|| align=right|9,90|| align=right|5,015||MBA||26. februar 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114613)||2003 DS15|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,182|| align=right|14,16|| align=right|5,745||MBA||25. februar 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114614)||2003 DQ17|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,094|| align=right|8,33|| align=right|5,344||MBA||22. februar 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(114615)||2003 DA18|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,061|| align=right|12,68|| align=right|5,199||MBA||19. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114616)||2003 DK19|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,043|| align=right|7,34|| align=right|4,697||MBA||21. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114617)||2003 DU20|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,099|| align=right|3,94|| align=right|4,315||MBA||22. februar 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114618)||2003 EO|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,151|| align=right|16,82|| align=right|5,346||MBA||3. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114619)||2003 EP|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,191|| align=right|26,05|| align=right|4,061||MBA||3. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114620)||2003 EL4|| align=right|15,1|| align=right|3,026|| align=right|0,094|| align=right|8,81|| align=right|5,262||MBA||6. marec 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(114621)||2003 ET5|| align=right|14,4|| align=right|2,980|| align=right|0,101|| align=right|10,08|| align=right|5,143||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114622)||2003 EZ7|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,087|| align=right|15,06|| align=right|4,232||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114623)||2003 EJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,879|| align=right|0,104|| align=right|12,79|| align=right|4,885||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114624)||2003 EX9|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,086|| align=right|4,58|| align=right|5,462||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114625)||2003 EQ10|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,050|| align=right|8,57|| align=right|4,451||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114626)||2003 EP13|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,159|| align=right|10,02|| align=right|5,559||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114627)||2003 EZ15|| align=right|15,6|| align=right|3,120|| align=right|0,165|| align=right|4,95|| align=right|5,511||MBA||7. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114628)||2003 ET16|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,126|| align=right|4,13|| align=right|3,692||MBA||8. marec 2003||Nogales||P. R. Holvorcem; M. Schwartz
|-
|(114629)||2003 EU16|| align=right|14,8|| align=right|3,002|| align=right|0,029|| align=right|11,88|| align=right|5,201||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114630)||2003 EW17|| align=right|15,7|| align=right|2,705|| align=right|0,031|| align=right|5,29|| align=right|4,448||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114631)||2003 ET19|| align=right|16,0|| align=right|2,800|| align=right|0,042|| align=right|4,26|| align=right|4,685||MBA||6. marec 2003||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(114632)||2003 EB21|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,066|| align=right|5,97|| align=right|5,651||MBA||6. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114633)||2003 EW21|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,008|| align=right|11,67|| align=right|5,589||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114634)||2003 EN24|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,265|| align=right|5,37|| align=right|4,073||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114635)||2003 EW26|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,088|| align=right|1,16|| align=right|5,540||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114636)||2003 EW28|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,084|| align=right|9,21|| align=right|4,672||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114637)||2003 EY28|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,242|| align=right|23,64|| align=right|3,631||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114638)||2003 EP29|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,142|| align=right|13,90|| align=right|4,555||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114639)||2003 EF32|| align=right|15,1|| align=right|3,237|| align=right|0,121|| align=right|0,88|| align=right|5,824||MBA||7. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114640)||2003 EK35|| align=right|14,4|| align=right|3,150|| align=right|0,125|| align=right|14,86|| align=right|5,590||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114641)||2003 EX38|| align=right|16,2|| align=right|2,869|| align=right|0,074|| align=right|3,19|| align=right|4,858||MBA||8. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114642)||2003 EG39|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,059|| align=right|15,62|| align=right|4,299||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114643)||2003 EY39|| align=right|14,1|| align=right|3,226|| align=right|0,110|| align=right|17,95|| align=right|5,792||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114644)||2003 EY40|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,239|| align=right|5,88|| align=right|3,333||MBA||8. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114645)||2003 EZ40|| align=right|15,5|| align=right|1,974|| align=right|0,082|| align=right|23,50|| align=right|2,773||MBA||8. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114646)||2003 ER41|| align=right|14,8|| align=right|2,873|| align=right|0,035|| align=right|7,60|| align=right|4,870||MBA||6. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114647)||2003 ER44|| align=right|13,9|| align=right|3,228|| align=right|0,066|| align=right|21,43|| align=right|5,798||MBA||7. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114648)||2003 EK45|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,189|| align=right|6,84|| align=right|4,643||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114649)||2003 EN52|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,072|| align=right|9,96|| align=right|5,797||MBA||6. marec 2003||Saint-Sulpice||B. Christophe
|-
|(114650)||2003 EW52|| align=right|14,1|| align=right|3,085|| align=right|0,026|| align=right|12,97|| align=right|5,416||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114651)||2003 EZ52|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,174|| align=right|13,62|| align=right|4,379||MBA||8. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114652)||2003 EU53|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,157|| align=right|2,90|| align=right|3,428||MBA||11. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114653)||2003 EX55|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,274|| align=right|11,32|| align=right|3,732||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114654)||2003 ER57|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,313|| align=right|13,94|| align=right|4,212||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114655)||2003 ES57|| align=right|16,2|| align=right|1,900|| align=right|0,038|| align=right|25,68|| align=right|2,619||MBA||9. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114656)||2003 FE3|| align=right|14,2|| align=right|2,711|| align=right|0,143|| align=right|32,67|| align=right|4,463||MBA||24. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114657)||2003 FG3|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,052|| align=right|29,16|| align=right|5,581||MBA||24. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114658)||2003 FP6|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,136|| align=right|1,17|| align=right|5,554||MBA||27. marec 2003||Needville||L. Casady; P. Garossino
|-
|(114659)||2003 FJ7|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,021|| align=right|4,61|| align=right|3,583||MBA||28. marec 2003||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky
|-
|(114660)||2003 FS7|| align=right|15,7|| align=right|3,072|| align=right|0,150|| align=right|6,75|| align=right|5,383||MBA||30. marec 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(114661)||2003 FR11|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,228|| align=right|2,22|| align=right|3,570||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114662)||2003 FA12|| align=right|16,2|| align=right|2,949|| align=right|0,112|| align=right|1,17|| align=right|5,063||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114663)||2003 FZ14|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,088|| align=right|4,77|| align=right|5,673||MBA||23. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(114664)||2003 FO15|| align=right|15,3|| align=right|2,871|| align=right|0,058|| align=right|12,73|| align=right|4,865||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114665)||2003 FS28|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,110|| align=right|7,85|| align=right|3,484||MBA||24. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114666)||2003 FW36|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,142|| align=right|10,38|| align=right|5,671||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114667)||2003 FQ37|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,185|| align=right|13,05|| align=right|4,523||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114668)||2003 FN42|| align=right|14,8|| align=right|3,112|| align=right|0,102|| align=right|2,26|| align=right|5,489||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114669)||2003 FU43|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,122|| align=right|2,36|| align=right|5,732||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114670)||2003 FT44|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|15,34|| align=right|4,319||MBA||23. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114671)||2003 FW44|| align=right|15,8|| align=right|2,874|| align=right|0,083|| align=right|9,03|| align=right|4,871||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114672)||2003 FU45|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,104|| align=right|13,88|| align=right|4,237||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114673)||2003 FY46|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,085|| align=right|2,64|| align=right|4,952||MBA||24. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114674)||2003 FU49|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,096|| align=right|10,22|| align=right|5,186||MBA||24. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114675)||2003 FV49|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,073|| align=right|12,60|| align=right|5,574||MBA||24. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114676)||2003 FZ49|| align=right|14,0|| align=right|3,258|| align=right|0,049|| align=right|13,33|| align=right|5,880||MBA||24. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114677)||2003 FD52|| align=right|14,9|| align=right|3,152|| align=right|0,051|| align=right|13,18|| align=right|5,595||MBA||25. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114678)||2003 FU53|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,174|| align=right|8,73|| align=right|3,427||MBA||25. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114679)||2003 FJ54|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,103|| align=right|0,75|| align=right|5,332||MBA||25. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114680)||2003 FE56|| align=right|15,3|| align=right|3,090|| align=right|0,110|| align=right|1,34|| align=right|5,431||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114681)||2003 FK71|| align=right|14,9|| align=right|3,204|| align=right|0,157|| align=right|2,59|| align=right|5,735||MBA||26. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114682)||2003 FH72|| align=right|16,0|| align=right|2,448|| align=right|0,248|| align=right|10,69|| align=right|3,830||MBA||26. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114683)||2003 FC73|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,192|| align=right|3,22|| align=right|3,339||MBA||26. marec 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114684)||2003 FV76|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,028|| align=right|8,77|| align=right|5,669||MBA||27. marec 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114685)||2003 FM79|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,107|| align=right|4,98|| align=right|3,800||MBA||27. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114686)||2003 FN80|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,123|| align=right|7,83|| align=right|4,574||MBA||27. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114687)||2003 FC81|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,243|| align=right|8,60|| align=right|4,057||MBA||27. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114688)||2003 FK81|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,216|| align=right|5,16|| align=right|4,293||MBA||27. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(114689)||2003 FJ84|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,111|| align=right|2,21|| align=right|4,589||MBA||28. marec 2003||Needville||Needville
|-
|(114690)||2003 FK87|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|3,25|| align=right|3,352||MBA||28. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(114691)||2003 FJ88|| align=right|16,0|| align=right|2,183|| align=right|0,183|| align=right|5,15|| align=right|3,226||MBA||28. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114692)||2003 FW89|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,186|| align=right|4,89|| align=right|3,442||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114693)||2003 FC93|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,127|| align=right|10,25|| align=right|4,552||MBA||29. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114694)||2003 FC99|| align=right|11,5|| align=right|5,218|| align=right|0,170|| align=right|23,10|| align=right|11,92||JUT||30. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114695)||2003 FS102|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,208|| align=right|4,82|| align=right|3,452||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114696)||2003 FY106|| align=right|16,0|| align=right|2,205|| align=right|0,163|| align=right|3,82|| align=right|3,274||MBA||27. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114697)||2003 FS109|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,134|| align=right|14,99|| align=right|5,710||MBA||28. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114698)||2003 FG114|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,170|| align=right|15,94|| align=right|4,566||MBA||31. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114699)||2003 FO115|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,223|| align=right|4,94|| align=right|3,506||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114700)||2003 FV115|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,130|| align=right|19,41|| align=right|5,773||MBA||31. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114701)||2003 FQ116|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|2,74|| align=right|3,692||MBA||23. marec 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114702)||2003 FU119|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,125|| align=right|14,45|| align=right|4,565||MBA||26. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114703)||2003 FA120|| align=right|15,4|| align=right|2,921|| align=right|0,072|| align=right|3,04|| align=right|4,992||MBA||24. marec 2003||Goodricke-Pigott||V. Reddy
|-
|(114704)||2003 FO121|| align=right|14,4|| align=right|2,951|| align=right|0,115|| align=right|8,84|| align=right|5,068||MBA||25. marec 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114705)||2003 FP124|| align=right|14,4|| align=right|2,934|| align=right|0,069|| align=right|9,76|| align=right|5,025||MBA||30. marec 2003||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(114706)||2003 GB1|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,250|| align=right|8,95|| align=right|4,532||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114707)||2003 GC1|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,040|| align=right|23,81|| align=right|5,470||MBA||1. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114708)||2003 GD4|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|8,95|| align=right|3,522||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114709)||2003 GU5|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,115|| align=right|8,26|| align=right|4,707||MBA||1. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114710)||2003 GX7|| align=right|12,7|| align=right|5,139|| align=right|0,058|| align=right|28,46|| align=right|11,65||JUT||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114711)||2003 GC9|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,029|| align=right|15,73|| align=right|4,505||MBA||2. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114712)||2003 GF9|| align=right|14,2|| align=right|3,130|| align=right|0,120|| align=right|27,00|| align=right|5,538||MBA||2. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114713)||2003 GN14|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,058|| align=right|18,09|| align=right|4,375||MBA||2. april 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114714)||2003 GC15|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,034|| align=right|10,73|| align=right|5,124||MBA||4. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114715)||2003 GL15|| align=right|15,5|| align=right|3,039|| align=right|0,070|| align=right|3,43|| align=right|5,298||MBA||3. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114716)||2003 GH17|| align=right|16,0|| align=right|1,929|| align=right|0,052|| align=right|20,08|| align=right|2,678||MBA||6. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114717)||2003 GD18|| align=right|15,1|| align=right|3,127|| align=right|0,027|| align=right|17,20|| align=right|5,529||MBA||4. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114718)||2003 GN23|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,091|| align=right|11,53|| align=right|5,319||MBA||4. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114719)||2003 GW30|| align=right|15,3|| align=right|3,234|| align=right|0,090|| align=right|1,02|| align=right|5,814||MBA||8. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114720)||2003 GZ30|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,092|| align=right|22,29|| align=right|4,121||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114721)||2003 GG32|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,124|| align=right|7,51|| align=right|5,407||MBA||8. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114722)||2003 GN33|| align=right|15,7|| align=right|3,203|| align=right|0,057|| align=right|2,27|| align=right|5,731||MBA||3. april 2003||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(114723)||2003 GU34|| align=right|15,5|| align=right|2,961|| align=right|0,090|| align=right|11,24|| align=right|5,095||MBA||7. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114724)||2003 GK36|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,187|| align=right|14,99|| align=right|4,187||MBA||5. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114725)||2003 GW36|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,067|| align=right|22,64|| align=right|5,639||MBA||6. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114726)||2003 HE1|| align=right|15,6|| align=right|3,063|| align=right|0,158|| align=right|1,96|| align=right|5,361||MBA||21. april 2003||Catalina||CSS
|-
|(114727)||2003 HG3|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,095|| align=right|5,18|| align=right|5,599||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114728)||2003 HP3|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,233|| align=right|7,31|| align=right|3,367||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114729)||2003 HA6|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,121|| align=right|7,07|| align=right|3,685||MBA||25. april 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(114730)||2003 HH6|| align=right|15,9|| align=right|2,865|| align=right|0,079|| align=right|1,53|| align=right|4,848||MBA||25. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114731)||2003 HN7|| align=right|15,5|| align=right|3,061|| align=right|0,034|| align=right|1,18|| align=right|5,355||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114732)||2003 HT8|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,226|| align=right|10,27|| align=right|3,494||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114733)||2003 HX8|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,097|| align=right|14,69|| align=right|5,522||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114734)||2003 HA9|| align=right|15,9|| align=right|2,798|| align=right|0,095|| align=right|2,09|| align=right|4,679||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114735)||2003 HP9|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,113|| align=right|16,41|| align=right|5,504||MBA||24. april 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114736)||2003 HZ10|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,026|| align=right|5,64|| align=right|4,460||MBA||25. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114737)||2003 HX11|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,182|| align=right|8,34|| align=right|4,177||MBA||25. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114738)||2003 HQ12|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,140|| align=right|6,60|| align=right|3,600||MBA||23. april 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114739)||2003 HR12|| align=right|14,7|| align=right|3,236|| align=right|0,077|| align=right|14,04|| align=right|5,819||MBA||23. april 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114740)||2003 HB14|| align=right|15,2|| align=right|2,900|| align=right|0,082|| align=right|13,08|| align=right|4,938||MBA||25. april 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114741)||2003 HH14|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|10,33|| align=right|4,223||MBA||26. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114742)||2003 HJ16|| align=right|16,9|| align=right|1,911|| align=right|0,065|| align=right|23,65|| align=right|2,642||MBA||24. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114743)||2003 HL20|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,132|| align=right|8,48|| align=right|5,346||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114744)||2003 HU20|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,247|| align=right|5,01|| align=right|4,045||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114745)||2003 HD21|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|4,38|| align=right|3,462||MBA||25. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114746)||2003 HN21|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,122|| align=right|11,46|| align=right|3,870||MBA||26. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114747)||2003 HH27|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,017|| align=right|15,07|| align=right|5,464||MBA||27. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114748)||2003 HC28|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,118|| align=right|16,85|| align=right|5,679||MBA||26. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114749)||2003 HR29|| align=right|13,7|| align=right|3,970|| align=right|0,209|| align=right|9,28|| align=right|7,910||HLD||28. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114750)||2003 HP40|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,136|| align=right|5,70|| align=right|3,335||MBA||29. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov